Dirt (Alice in Chains), een muziekalbum van Alice in Chains
 Dirt (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie
 Dirt (2017), Amerikaanse film uit 2017
 Dirt (computerspelserie), voorheen bekend onder de titel Colin McRae Rally.
 Colin McRae: DiRT, een computerspel van Codemasters